Lo Svijany Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 2ª edizione del torneo che si è giocato a Liberec in Repubblica Ceca dal 28 luglio al 3 agosto 2014 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di  €+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

Ranking al 21 luglio 2014.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Steve Darcis
  Roman Jebavý
  Václav Šafránek
  Robin Staněk

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Marek Michalička
  Gianni Mina
  Thiago Monteiro
  Artem Smyrnov

Partecipanti doppio

Teste di serie

Ranking al 21 luglio 2014.

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
 Lukas Polacek /  David Pultr
 Dominik Recek /  David Simunek
 Tomas Frommel /  Lukas Marsoun

Vincitori

Singolare

 Andrej Martin ha battuto in finale  Horacio Zeballos 1–6, 6–1, 6–4

Doppio

 Roman Jebavý /  Jaroslav Pospíšil hanno battuto in finale  Ruben Gonzales /  Sean Thornley 6–4, 6–3

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2014